Springbach ist ein Gewässername:

 Springbach (Belziger Bach), linker Zufluss des Belziger Bachs bei Bad Belzig, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg
 Springbach (Dobrabach), Zufluss des Dobrabaches im Speicher Radeburg II, Kreis Meißen, Sachsen
 Springbach (Fischbach), linker Zufluss des Fischbachs oder auch Asbachs vor der Aschiedermühle von Schauren, Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz
 Springbach (Hellbach), rechter Oberlauf des Hellbachs (zur Diemel) bis in Scherfede, Stadt Warburg, Kreis Höxter, Nordrhein-Westfalen
 Springbach (Kendel), linker Zufluss der danach kurz Uhlesrahm genannten Kendel (zum  zunächst Schwarze Rahm genannten Gelderner Fleuth) bei Voesch, Stadt Kempen, Kreis Viersen, Nordrhein-Westfalen
 Springbach (Main), linker Zufluss des Mains vor Trennfurt, Stadt Klingenberg am Main, Landkreis Miltenberg, Bayern
 Springbach (Oker), rechter Zufluss der Oker bei Melverode, kreisfreie Stadt Braunschweig, Niedersachsen
 Springbach (Rothebach), linker Zufluss des Rothebachs (zur Pader) in Paderborn, Kreis Paderborn, Nordrhein-Westfalen
 Springbach, Oberlaufname bis zur Schleifmühle von Bischbrunn des Schleifbachs (zum Haslochbach) bei der Zwieselmühle von Schollbrunn, beide Landkreis Main-Spessart, Bayern